Коссу, Андреа (род. 1980) — итальянский футболист.
 Коссу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Коссу (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Коссу (озеро) — искусственное озеро на реке Бандама, крупнейшее озеро в Кот д’Ивуаре.